Флаг внутригородского муниципального образования поселение Вну́ковское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 декабря 2007 года как флаг муниципального образования «Сельское поселение Внуковское Ленинского муниципального района Московской области» (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Внуковское в городе Москве) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3963.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 в середине которого белыми, серыми, жёлтыми и оранжевыми цветами изображены фигуры из герба поселения: раскрытая книга с лежащим на ней пером и летящий вверху голубь».

Обоснование символики 
Сельское поселение Внуковское располагается в западной части Ленинского района в живописнейших местах среднерусской возвышенности с богатыми историческими традициями, глубоко уходящими в историю России. В состав поселения входит часть известного всей России посёлка писателей Переделкино — уникального, единственного в мире посёлка, который с 1934 году по просьбе Максима Горького строился по личному распоряжению Сталина в лесу между Измалковом и Лукином на реке Сетуни и её притоке речке Переделке.

Здесь жили и творили такие известные российские литераторы, среди которых лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак, детский писатель Корней Чуковский, поэт и бард Булат Окуджава, поэтесса Белла Ахмадулина и многие, многие другие.

В деревне Изварино (ранее село), входящей в состав Внуковского поселения, расположена известная церковь Илии Пророка, основанная в 3-й четверти XVII века. История храма Ильи Пророка, как и история самого села, связана с царём Фёдором Алексеевичем и его воспитателем Фёдором Куракиным.

Все эти события символически и аллегорически отражены на флаге поселения. Так писарское перо является символом письма, подписи, явного выражения мысли и волеизъявления, скрепления, и символизирует всех тех литераторов, которые проживали и проживают в настоящее время в Переделкино. Об этом же символизирует и раскрытая книга. Начатая запись на правом листе книги символизирует о начале новой страницы в истории поселения.

Голубь — символ Бога-духа, символизирует храм Ильи-Пророка и духовность жителей поселения.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением книги
Флаги с изображением гусиного пера